Алекса́ндр Генна́дьевич Не́стеров () — советский и российский хоккеист, играл на позиции нападающего. Российский хоккейный тренер, мастер спорта международного класса. Многократный чемпион страны.

Биография 
Родился в Омске, с детства занимался футболом, в хоккей пришёл только в 12 лет. Первый тренер Нестерова — Станислав Рубан. Окончил Омский институт физкультуры.

После переезда в Тольятти завёл семью и решил не возвращаться в родной Омск. Жена Ирина, дочь — Марина.

Карьеру начал в 16 лет выступлением за «Авангард», игравший во второй лиге чемпионата страны.

В 1992 году Александр Тычкин, пригласивший Нестерова в команду мастеров «Авангард», стал тренером «Лады» и взял Нестерова и Юрия Панова в Тольятти. В «Ладе» Нестеров провёл 14 сезонов. В сезоне 2005/2006 после финансового кризиса в команде подписал временный контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», а по окончании сезона завершил карьеру игрока и вернулся в «Ладу» уже в качестве тренера.

Достижения 
 Чемпион России — 1994, 1996
 Серебряный призёр чемпионата России — 1993, 1995, 1997, 2005
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2003, 2004
 Обладатель Кубка МХЛ — 1994
 Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1996
 Серебряный призёр Кубка Европы — 1995
 Серебряный призёр Суперкубка Европы — 1997

Провёл 8 матчей за сборную страны в 1997/1998 годах, в которых забил 2 шайбы и сделал одну результативную передачу. Однако впоследствии отказывался от приглашений по различным соображениям.

Статистика в высшей лиге

Тренерская карьера 
Тренер «Лады» (Тольятти) в 2006—2010 гг.

Тренер «Амура» (Хабаровск) в 2011 г.

Тренер «Атланта» (Московская область) в 2012—2013 гг.

Ссылки 
 Профиль Александр Нестерова на сайте ХК «Лада»
 ХК Лада — 30 лет. Интервью с Александром Нестеровым
 9 февраля 2005 г. Александр Нестеров: Хоккей — это вся моя жизнь
 26 июля 2004 г. Александр Нестеров: Мечтаю о «золоте!»
 15 июля 2003 г. Александр Нестеров: От молодых отстанешь — съедят
 «Весь хоккей», № 6 (20) от 14-20 февраля 2002 г.: Александр Нестеров мечтает о «бронзе»
 Статистика Нестерова на сайте global-sport.ru 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Лада»